Кло́д Дофе́н () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Клод Дофен (1903—1978) — французский актёр.
 Клод Дофен (1951—2015) — французский предприниматель, торговец, миллиардер.